63-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив з 3 по 12 листопада 2003 року в м. Миколаїв. Змагання проводилися за швейцарською системою у 9 турів за участі 41 учасниці. Чемпіонкою України стала 13-річна представниця Стрия Анна Музичук.

Регламент турніру

Контроль часу 
 2 години на 40 ходів, далі по 30 хвилин кожному учаснику до закінчення партії; тривалість туру — 5 год.;
 при проведенні змагань з електронними годинниками — 90 хвилин плюс 30 секунд за кожний зроблений хід до закінчення партії кожному учаснику.

Критерії розподілу місць 
Місця визначалися за кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох або більше учасників місця визначалися (у порядку пріоритетів) за такими додатковими показниками:
 1. За системою коефіцієнтів Бухгольца;
 2. За системою прогресуючих коефіцієнтів;
 3. За скороченою системою прогресуючих коефіцієнтів;
 4. За кількістю перемог;
 5. Результат особистої зустрічі;

Призовий фонд 
Призовий фонд чемпіонату становив — 10 тисяч гривень, у тому числі за 1 місце — 4 тисячі гривень.

Учасниці 
Із числа найсильніших шахісток України, які входили в топ-50 світового рейтингу у жовтні 2003 року, участь у чемпіонаті України взяла лише 3-й номер рейтингу України Ольга Александрова (див. нижче). У чемпіонаті взяли участь 41 учасниця, які представляли 15 регіонів України. Серед учасниць — 6 міжнародних гросмейстерів серед жінок і 9 міжнародних майстрів, наймолодшими учасницями були сестри Музичук — Анна (13 років і 8 місяців) та Марія (11 років і 1 місяць).

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України з шахів 2003 (чоловіки)

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат на сайті Федерації шахів України

Шахові турніри 2003
Спортивні змагання у Миколаєві
2003 в українському спорті
Листопад 2003
2003 у Миколаєві